Cleora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cleora (Colorado)
 Cleora (Oklahoma)
 Cleora (South Carolina)
sowie
 Cleora (Gattung), eine Gattung der Schmetterlinge innerhalb der Spanner (Geometridae).